Петро́поль:
 Петрополь ( — город Петра) — эллинизированное поэтическое имя Петербурга.

 «Петрополь» — российская киностудия в 1990—2007 гг., бывшее Творческое объединение телевизионных фильмов киностудии «Ленфильм».  
 «Петрополь» — литературный альманах.
 «Петрополь» — литературное издательство.
 «Петрополь» — художественная премия.
 Петрополь — село на Украине.

См. также 
 Петроград (значения)
 Петрополис
 Петрополье

Примечания